Weesperstraat (Amsterdam)
Weesperstraat (Diemen)
Weesperstraat (Muiden)